— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Накагава, Сёити (1953—2009) — японский политический деятель, министр финансов Японии (2008—2009).
 Накагава, Сёко (род. 1985) — японский идол, певица, актриса, сэйю и иллюстратор.
 Накагава, Нобуо (1905—1984) — японский режиссёр, мастер триллера, хоррора и самурайских боевиков.
 Накагава, Котаро (род. 1969) — японский композитор.
 Накагава, Кэндзо (1875—1944) — японский государственный деятель, генерал-губернатор Тайваня.

География 
 Накагава — село в Японии, расположенное в префектуре Нагано.
 Накагава — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Токусима.
 Накагава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Насу префектуры Тотиги.
 Накагава — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Фукуока.
 Накагава — посёлок в Японии, расположенный в губернаторстве Хоккайдо.

См. также 
 Нака